

Astronomia
 8560 Tsubaki – asteroide della fascia principale

Musica 
 Tsubaki – gruppo musicale rock giapponese

Personaggi 
 Tsubaki – personaggio del manga e anime Inuyasha
 Tsubaki – personaggio del manga e anime Naruto
 Tsubaki – personaggio del manga e anime Soul Eater

Persone 
 Ayana Tsubaki – personaggio televisivo e modella giapponese
 Izumi Tsubaki – fumettista giapponese
 Takayuki Tsubaki – attore giapponese

Altro 
 Tsubaki – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese